Le serpent est un animal. Le Serpent peut aussi désigner :

Œuvres 
 Le Serpent est un film d'Henri Verneuil sorti en 1973.
 Le Serpent est un film d'Éric Barbier sorti en 2006.
 Le Serpent est une série télé en huit épisodes réalisée par Hans Herbots et Tom Shankland (BBC/Netflix) sorti en 2021.
 Le Serpent est le premier tome de la série de bande dessinée Methraton, paru en 2001.
 Le Serpent ou Andronic et le serpent, (Șarpele) est un livre de Mircea Eliade traduit du roumain par Claude B. Levenson, Paris, L'Herne, « Les Livres noirs », 1979.
 Le Serpent est un roman court de science-fiction écrit par Catherine Webb sous le pseudonyme de Claire North et paru en 2015.

Personnages 
 « Le Serpent » est le surnom du criminel Charles Sobhraj.
 Le Serpent est un personnage de la série animée Les Simpson.
 Un serpent est invoqué dans la Bible, voir Nahash

Instrument de musique 
 Le serpent est un instrument à vent, en bois et cuir, à embouchure appelée « bouquin ». Il est la basse du cornet à bouquin.

Hydronyme 
 Le Serpent est un ruisseau qui coule dans la commune française de Pessac.